Belagerung von Tönning steht für:

 Belagerung von Tönning (1700), Belagerungen der Festung Tönning im Jahr 1700
 Belagerung von Tönning (1713), Belagerungen der Festung Tönning von 1713 bis 1714